Imię i nazwisko Bernard Williams nosili lub noszą m.in.:
 Sir Bernard Williams (1929–2003) – brytyjski filozof
 Bernard Williams (ur. 1978) – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski
 Bernard Williams – amerykański producent filmowy